Михаэла Бузарнеску (Бузэрнеску, ; ) — румынская профессиональная теннисистка. Игрок сборной Румынии в Кубке Федерации, победительница трёх турниров WTA (из них один в одиночном разряде), победительница одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытого чемпионата США-2006).

Общая информация 
Михаэла единственный ребёнок в семье Михая и Марчелы Бузарнеску. Её отец в молодости играл в теннис за сборную своего вуза и познакомил дочь с этой игрой уже в четыре года, с тех пор оставаясь её тренером. Мать по профессии фармацевт.

Любимое покрытие — хард, лучший удар — форхенд, в мире тенниса восхищается игрой Моникой Селеш и Роджера Федерера.

Спортивная карьера 
Юниорская карьера Михаэлы складывалась успешно, она входила в первую пятёрку в рейтинге ITF среди девушек. В конце 2005 года она стала финалисткой престижного юниорского турнира Orange Bowl в одиночном разряде, а на следующий год выиграла с Ралукой Олару Открытый чемпионат США среди девушек в парном разряде. Уже в 2004 году юная румынка начала участвовать в профессиональных турнирах, выиграв за сезон по два турнира ITF в одиночном и парном разрядах, а в апреле 2006 года вышла на корт в составе сборной Румынии в матче Кубка Федерации со шведками. Однако в 18 лет Бузарнеску получила травму плеча и пропустила полсезона, потеряв спонсоров.

Вернувшись на корт, Бузарнеску продолжала преимущественно выступать в турнирах ITF, выигрывая по несколько соревнований этого класса за год. В 2011—2012 годах она входила во вторую сотню рейтинга WTA и снова была включена в состав сборной Румынии, однако новая травма заставила её пропустить весь сезон 2013 года. Бузарнеску перенесла две операции на колене; после первой из них, не зная, сумеет ли она вернуться на корт, румынка поступила в университет, где начала изучать спортивную медицину. Последний год учёбы совпал с возобновлением участия в профессиональном туре, но Бузарнеску сумела закончить её и получить диплом о высшем образовании.

С июня 2017 года с Бузарнеску начал работать новый тренер, сумевший вселить в неё новую уверенность. За этот сезон она выиграла в турнирах ITF семь титулов в одиночном и три в парном разряде, а на Открытом чемпионате США впервые в карьере пробилась в основную сетку взрослого турнира Большого шлема. После этого румынка также побывала в полуфинале турнира WTA в Линце и закончила год в первой сотне рейтинга. В следующем сезоне она продолжала развивать свой поздний успех, продвинувшись в рейтинге со 142-го места в середине 2017 года до 21-го год спустя. За 2018 год Бузарнеску сыграла в семи финалах турниров WTA и выиграла два из них — по одному в парном и одиночном разряде. В январе в Хобарте она проиграла в финале Элизе Мертенс, в мае на турнире в Чехии на том же этапе уступила хозяйке корта Петре Квитовой, при этом выиграв первый сет. В июле на премьер-турнире в Сан-Хосе (США) Михаэла в двух сетах разгромила Марию Саккари из Греции. Она также дошла до 4-го круга на Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде (после победы над 4-й ракеткой мира Элиной Свитолиной) и до четвертьфинала на этом турнире и на Уимблдоне в парном. В парном рейтинге она поднялась до 24-го места, а в одиночном в августе вошла в Top-20, закончив сезон тоже на 24-й позиции, несмотря на пропущенный из-за очередной травмы (на сей раз щиколотки) Открытый чемпионат США.

Со дня травмы в Монреале в августе 2018 года и до последней декады февраля 2019 года Бузарнеску не удалось выиграть ни одного матча, а серия поражений растянулась на 11 игр. Лишь 27 февраля на турнире в Акапулько (Мексика) она в первом раунде обыграла в двух сетах австралийку Дарью Гаврилову, которая тоже с начала сезона не одержала ни одной победы. В дальнейшем румынке удалось обыграть 18-ю ракетку мира Юлию Гёргес во втором круге Открытого чемпионата Италии (перед поражением от возглавлявшей рейтинг Наоми Осаки), а осенью дойти до полуфинала в турнире категории International в Хиросиме, но сезон она закончила за пределами первой сотни рейтинга. В трёх играх за сборную Румынии (две в четвертьфинале Мировой группы против чешек и одна в полуфинале против француженок) Бузарнеску потерпела три поражения, не взяв у соперниц ни одного сета. 2020 год Бузарнеску практически полностью пропустила, проиграв в первом круге Открытого чемпионата США и в квалификации к Открытому чемпионату Франции, однако благодаря тому, что сезон был сокращён из-за пандемии, игроки сохраняли набранные в 2019 году очки рейтинга, и румынка опустилась в нём достаточно незначительно.

Весной и летом 2021 года Бузарнеску дважды играла в финалах турниров WTA в парном разряде, завоевав в Будапеште второй парный титул за карьеру на этом уровне. Она приняла участие в Олимпийских играх в Токио, в первом раунде обыграв 37-ю ракетку мира Элисон Риске, но во втором уступив будущей серебряной медалистке Маркете Вондроушовой, а в сентябре и октябре дважды подряд пробилась в финалы турниров ITF в одиночном разряде. В турнире с призовым фондом 80 тыс. долларов в Ле-Нёбуре (Франция) румынка стала победительницей. Этот титул стал для неё первым в одиночном разряде с лета 2018 года, когда она победила в Сан-Хосе. Несмотря на эти успехи, Бузарнеску и в одиночном, и в парном разряде завершила сезон на пределами первой сотни в рейтинге.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (3)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (2)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (31)

Победы (23) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (8)

Финалы турниров WTA в парном разряде (6)

Победы (2)

Поражения (4)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (57)

Победы (34)

Поражения (23)

История выступлений на турнирах 

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Румынии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Победители Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде среди девушек